Nositelky jména Berengarie Kastilská:

 Berengarie Kastilská (1257) – dcera Alfonse VIII., manželka Alfonse IX. Leónského
 Berengarie Kastilská (1253–1300) – dcera Alfonse X., řeholnice
 Berengarie Kastilská (1228–1279) – dcera Ferdinanda III., řeholnice